Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1975 – 28. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZMot). Zwycięzcą rozgrywek ligowych w 1975 zostali żużlowcy klubu Stali Gorzów Wielkopolski, wywalczając tym samym tytuł drużynowego mistrza Polski.

Charakterystyka rozgrywek 
Do rozgrywek ligowych przystąpiło 16 polskich klubów żużlowych, podzielonych na pierwszą i drugą Ligę, w których występowało po osiem zespołów. Tytułu drużynowego mistrza Polski bronił zespół Włókniarza Częstochowa, natomiast beniaminkami w I Lidze były drużyny Kolejarza Opole i Wybrzeża Gdańsk. Po czternastu kolejkach rozgrywek, w których każdy zespół w I i II Lidze rozgrywał mecz z pozostałymi zespołami danej Ligi, walcząc u siebie oraz na wyjeździe, pierwsze miejsce wywalczyła drużyna klubu Stali Gorzów Wielkopolski, odnosząc 11 zwycięstw oraz ponosząc 3 porażki. Początkowo – zgodnie z regulaminem rozgrywek – przeprowadzono baraże pomiędzy 7 drużyną I Ligi i 2 drużyną II Ligi o miejsce w I Lidze w przyszłym sezonie, ale po decyzji plenum Głównej Komisji Sportu Żużlowego z  o zwiększeniu ilości drużyn w I Lidze z 8 do 10 – rozstrzygnięcie baraży anulowano, a do I Ligi awansowały zespoły Falubazu Zielona Góra i Stali Toruń, które zajęły dwie czołowe pozycje w II Lidze.

Pierwsza Liga

Druga Liga

Baraże

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

1975
1975 w sporcie żużlowym
1975 w polskim sporcie